ELT ist die Abkürzung für:
 Elektrotechnik
 Elettronica S.p.A., ein italienisches Unternehmen
 Emergency Locator Transmitter, eine Notfunkbake, mit deren Hilfe rettungsbedürftige Schiffe, Flugzeuge oder Personen geortet werden können.
 Endovenöse Lasertherapie bei Krampfadern
 English Language Teaching, eine internationale Zeitschrift für Sprachlehrer und -forscher zur Vermittlung der englischen Sprache, die monatlich als Druck- und Onlineausgabe vom Canadian Center of Science and Education herausgegeben wird.
 Extremely Large Telescope der ESO
 Every Little Thing, eine japanische J-Pop Band 
 Extract, Load, Transform: Ein Transformationsprozess bei Datenbanken, siehe auch ETL-Prozess 

Abkürzung